Зальцбах (приток Нидды) (нем. Salzbach) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток Нидды.
 Зальцбах (приток Рейна) (нем. Salzbach) — река в Германии, протекает по земле Гессен, приток Рейна.